Osoby o tym nazwisku:
 Aleksandr Mosołow – rosyjski i radziecki kompozytor
 Aleksandr Mosołow – radziecki lotnik wojskowy
 Gieorgij Mosołow – radziecki pilot doświadczalny
 Tomasz (Mosołow) – rosyjski biskup prawosławny